Portsmouth
Portsmouth Football Club
HMNB Portsmouth
West Portsmouth
Tratado de Portsmouth

Localidades nos Estados Unidos
Portsmouth (Dominica)
Portsmouth (Iowa)
Portsmouth (Ohio)
Portsmouth (Nova Hampshire)
Portsmouth (Rhode Island)
Portsmouth (Virgínia)

Desambiguações de topônimos